Наджафова — женская форма фамилии Наджафов. 

 Известные носительницы 
 Наджафова, Назлы Мамедага кызы (1890—1977) — создательница первой школы для девочек в Нахичевани, заслуженный учитель Азербайджанской ССР.
 Наджафова, Рояла Ягуб кызы (род. 1982), известна как Роя Айхан () или Роя () — азербайджанская певица.